Dieser Artikel behandelt die Brasilianische Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 1930 in Uruguay.

Qualifikation 
Da Uruguay alle Teilnehmer eingeladen hatte, mussten die Brasilianer keine Qualifikation bestreiten.

Aufgebot

Spielergebnisse

Vorrunde 

|}

Nach der knappen 1:2-Niederlage gegen Jugoslawien im Auftaktspiel und dem 4:0-Sieg der Europäer gegen Bolivien stand Brasiliens Ausscheiden, da sich nur der Erste der Gruppe für das Halbfinale qualifizierte, schon fest. Der klare Sieg gegen das schwächste Team der Gruppe war somit bedeutungslos.

Trivia 
João Coelho Netto, genannt Preguinho, schoss gegen Jugoslawien Brasiliens erstes WM-Tor überhaupt. Er traf auch beim allerersten WM-Sieg gegen Bolivien zweimal. Das erste Gegentor Brasiliens erzielte Aleksandar Tirnanić, welches Joel kassierte.

Weblinks 

1930
Brasilien